Nippen bezeichnet

 das einmalige Trinken oder Probieren von einem Getränk, siehe Anstandsrest
 eine Kusstechnik

sowie:

 Werner Nippen, deutscher Schauspieler